rio-negrensi – abitanti di Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
rio-negrensi – abitanti di Rio Negro (Paraná)